Киевская 6-я гимназия, Киево-Лукьяновская гимназия — казённая мужская гимназия, основанная в Киеве в 1908 году.

Вопрос об открытии в Киеве шестой мужской гимназии обсуждался городской думой в течение нескольких лет. Гимназию предполагалось открыть на Лукьяновке, так как местные жители вынуждены были посылать своих детей в учебные заведения других частей города. Наконец, 21 сентября 1908 года гимназия была открыта в составе трех классов: приготовительного, 1-го и 2-го.

Первоначально гимназия арендовала особняк генерала Пышенкова на Большой Дорогожицкой улице, а в 1913 году переехала в собственное здание на той же улице, построенное инженером П. А. Жуковым по проекту архитектора А. В. Кобелева (современный адрес — улица Юрия Ильенко, 81). В годы Первой мировой войны в здании находился госпиталь Красного Креста.

В 1909 году почётным попечителем гимназии был утвержден городской голова И. Н. Дьяков. Среди известных воспитанников: генетик Ф. Г. Добржанский, окончивший гимназию в 1917 году, и епископ РПЦЗ Антоний (Синкевич), учившийся в ней в 1913—1919 годах.

В 1916—1917 учебном году в гимназии было 8 основных, 6 параллельных и один приготовительный класс; число учащихся составляло 664 человека, плата за учение — 60 рублей в год.

В настоящее время в бывшем здании гимназии располагается 6-й корпус Киевского национального экономического университета.

Директора 
 хх.09.1908 — хх.хх.1910 — и. о. директора Всеволод Фёдорович Соколов
 23.08.1910 — хх.хх.1918 — Дмитрий Порфирьевич Янковский
 19.04.1918 — хх.хх.1919 — Александр Владимирович Липеровский

Примечания

Литература 
 Киево-Лукьяновская VI гимназия (1908—1913). — Киев, 1913.
 Списки лиц, служащих по ведомству Министерства народного просвещения на 1911—1917 годы. — СПб., 1911—1917.
 Памятная книжка Киевского учебного округа на 1916/17 учебный год. — Киев, 1917. — С. 105.
 
 Михаил Кальницкий 

Киевские гимназии Российской империи
Учебные заведения, основанные в 1908 году